Aufhausen ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Aufhausen, eine Gemeinde im Landkreis Regensburg in Bayern
 Aufhausen (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Aufhausen (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Aufhausen (Bopfingen), Stadtteil von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Aufhausen (Eichendorf), Ortsteil der Gemeinde Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Aufhausen (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Aufhausen (Forheim), Ortsteil der Gemeinde Forheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Aufhausen (Geislingen), Stadtteil von Geislingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Aufhausen (Heidenheim), Stadtteil von Heidenheim, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Aufhausen (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Aufhausen (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Aufhausen (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern

in Österreich:
 Aufhausen (Gemeinde Piesendorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Piesendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Aufhausen (Gemeinde Überackern), Katastralgemeinde der Gemeinde Überackern, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Aufhauser
 Aufhäuser
 Burg Aufhausen
 Schloss Aufhausen